Damster Auto-Maatschappij
plein in Amsterdam
waterkering, een dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen of ook voor wegenaanleg.
Duurzame Antwerpse Mobiliteit, een ministeriële werkgroep die binnen de Vlaamse Regering werd opgericht in oktober 2009 na de volksraadpleging in Antwerpen over de Oosterweelverbinding